Anaconda Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anaconda Creek (Beaver Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Southeast Fairbanks)
 Anaconda Creek (Crooked Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Bethel)
 Anaconda Creek (Hutchinson Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Southeast Fairbanks)
 Anaconda Creek (Little Chena River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Fairbanks North Star)
 Anaconda Creek (Beartrap Creek), Fluss im Bundesstaat Montana (Lewis and Clark County)
 Anaconda Creek (North Fork Flathead River), Fluss im Bundesstaat Montana (Flathead County)
 Anaconda Creek (East Fork Lewis River), Fluss im Bundesstaat Washington (Clark County)
 Anaconda Creek (Snake River), Fluss im Bundesstaat Washington (Asotin County)